Amerikai Egyesült Államok
 Roslyn (Dél-Dakota)
 Roslyn (New York)
 Roslyn (Pennsylvania)
 Roslyn (Washington)

 Új-Zéland
 Roslyn (Dunedin)
 Roslyn (Palmerston North)
 Roslyn, választókerület

Nevek
 Roslyn, keresztnév